Mariusz Michałek (ur. 5 października 1987 w Istebnej) – polski biegacz narciarski, zawodnik klubu NKS Trójwieś Beskidzka.

W październiku 2012 roku został zdyskwalifikowany na 2 lata (kara biegnie od marca 2012 roku) za stosowanie niedozwolonych środków dopingujących. Michałek złożył odwołanie od tej decyzji, które rozpatrzy prezydium Polskiego Związku Narciarskiego.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Mariusz Michałek pojawił się 4 grudnia 2004 roku podczas zawodów FIS Race w Tauplitz. W 2006 roku wystartował na mistrzostwach świata juniorów w Kranju, gdzie zajął 73. miejsce w biegu na 10 km techniką klasyczną, a biegu łączonego na 20 km nie ukończył. Rok później, podczas mistrzostw świata juniorów w Tarvisio uplasował się na 48. pozycji w biegu na 10 km stylem dowolnym. W kategorii młodzieżowców jego najlepszym wynikiem było dwunaste miejsce w biegu na 15 km stylem dowolnym na mistrzostwach świata młodzieżowców w Praz de Lys – Sommand w 2009 roku.

W Pucharze Świata zadebiutował 9 lutego 2008 roku w Otepää, gdzie zajął 67. miejsce w biegu na 15 km klasykiem. Pierwsze pucharowe punkty wywalczył jednak dopiero 6 marca 2010 roku w Lahti, zajmując 21. miejsce w biegu łączonym na 30 km. W klasyfikacji generalnej sezonu 2009/2010 zajął ostatecznie 157. miejsce z dorobkiem 10 punktów. Po dyskwalifikacji wystartował 12 grudnia 2014 roku w maratonie na 42 km stylem dowolnym w Livigno, plasując się na 29. miejscu. W dniach 17-18 stycznia 2015 wystartował w Pucharze Kontynentalnym Slavic Cup. W sprincie nie wystartował, natomiast na dystansie 15 km stylem dowolnym był najszybszy. W biegach narciarskich wystartował jeszcze 4 marca 2018 w Slavic Cup w Wiśle, gdzie na dystansie 15 km stylem dowolnym był 4.

Startuje także w zawodach MTB.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Uniwersjada

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2009/2010: 157.
 sezon 2010/2011: 95.

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2011/2012

Slavic Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej Slavic Cup

Przypisy

Bibliografia 
 Profil na stronie FIS 
  

Polscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1987
Polscy sportowcy ukarani za doping
Ludzie urodzeni w Istebnej